Семён Константинович Набоков (14 февраля 1905, Киев, Российская империя — 23 сентября 1973, Белая Церковь, Киевская область, УССР, СССР) — советский военачальник, генерал-майор авиации (19.08.1944).

Биография 
Родился в Киеве в семье рабочего. Украинец.

С 1913 года по 1917 год учился в городском училище Киева. С 1917 года  работал слесарем на различных предприятиях Киева. В 1924 году был направлен РК ВЛКСМ на фабрику игрушек «Комборбезом» для работы в месткоме. Потом работал на заводе «Красное Знамя» в профкоме. Член ВКП(б) с 1925 года.

Военная служба 
30 ноября 1927 года был призван в РККА и направлен на учебу в Машинную школу Балтийского моря в город Кронштадт. После окончания курса обучения в 1928 году назначен машинистом на крейсере «Аврора».

С августа 1928 года по декабрь 1929 года учился в Ленинграде в Военно-теоретической школе ВВС РККА, затем был направлен во 2-ю военную школу летчиков им. Осоавиахима СССР. По ее окончании в ноябре 1931 года оставлен служить в этой школе в должности инструктора-летчика 1-го разряда.

В августе 1933 года  Набоков был назначен командиром корабля ТБ-31-й эскадрильи Сещинской авиабригады. С октября проходил службу в 7-й авиаэскадрилье при Ейской школе летчиков (отдел подготовки штурманов ДБА), был командиром корабля и авиаотряда. В мае 1935 года  он переведен в 21-ю авиабригаду СКВО в город Ростов-на-Дону, где сначала командовал отрядом в 82-й тяжелобомбардировочной авиаэскадрилье, затем исполнял должность командира 81-й тяжелобомбардировочной авиаэскадрильи. С февраля 1939 года — инспектор по технике пилотирования и теории полета 11-го тяжелобомбардировочного авиаполка 3-й армии особого назначения, с мая — командир эскадрильи 8-го тяжелобомбардировочного авиаполка АОН-3 в городе Запорожье.

Осенью 1939 года капитан Набоков переведен в 6-й дальнебомбардировочный авиаполк ВВС ЛВО. В должности командира 6-й авиаэскадрильи и помощника командира этого полка участвовал в Советско-финляндской войне. Полк наносил бомбовые удары по войскам, военным и промышленным объектам в районе Ювяскюля, Выборг, Тампере, Куопке, Сортавала. Лично  Набоков совершил 16 боевых вылетов, за что был награжден орденом Ленина. По окончании боевых действий в апреле 1940 года полк был перебазирован в ЗакВО, а капитан  Набоков назначен заместителем командира 83-го дальнебомбардировочного авиаполка 26-й отдельной авиадивизии.

Великая Отечественная война 
В начале войны в той же должности. В августе 1941 года капитан Набоков назначен командиром 452-го дальнебомбардировочного авиаполка ВВС ЗакВО. В период с 25 по 31 августа полк выполнял боевые задачи по обеспечению ввода в Иран группировки советских войск. В начале октября полк был передислоцирован на Северо-Западный фронт. Действуя с аэродрома Рыбинск, летчики полка в составе авиагрупп действовали по танковым колоннам и войскам противника в полосе Западного и Северо-Западного фронтов, на можайском, ржевском и волоколамском направлениях.

В марте 1942 года майор Набоков назначен командиром ночной авиагруппы (815-й дальнебомбардировочный полк) в составе 1-й ударной авиагруппы Ставки ВГК. Группа действовала в интересах Волховского фронта, а также выполняла полеты по переброске грузов за линию фронта для частей и соединений, оказавшихся в окружении, и партизанским отрядам. С октября 1942 года подполковник Набоков — заместитель командира 280-й бомбардировочной авиадивизии 14-й воздушной армии Волховского фронта.

В феврале 1943 года вступил в командование 304-й дальнебомбардировочной авиадивизией, которая входила в состав 5-го смешанного авиакорпуса, находилась в стадии формирования на аэродромах в районе города Ярославль.  К 01.06.1943 дивизия перебазировалась на аэродромы в районе города Воронеж, на аэродром Усмань и вошла в состав действующей армии. В состав дивизии входили 6 дбап и 815 дбап. Части дивизии наносили бомбовые удары по танковым группировкам, резервам противника, его военным объектам на белгородском и курском направлениях в полосе Воронежского и Степного фронтов.

В июле 1943 года назначен командиром 48-й авиадивизии авиации ДД, которая под его руководством действовала с аэродромов городов Ярославль, Калинин, Шаталово, Лида, Бяло-Подляска. Она наносила бомбовые удары по стратегическим промышленным объектам и центрам, а также по переднему краю и окруженным войскам противника.

На завершающем этапе войны в 1945 года дивизия под командованием генерал-майора авиации Набокова принимала участие в Восточно-Прусской, Кёнигсбергской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях.

В период с июля 1941 года по май 1945 года Набоков лично совершил 21 боевой вылет на бомбардировку войск и объектов противника. За время войны комдив Набоков был три раза персонально упомянут в благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего.

Послевоенное время 
После войны Набоков продолжал командовать этой дивизией. С февраля 1946 года исполнял должность командира 16-й гвардейской бомбардировочной Сталинградской авиадивизии. С октября 1946 года был заместителем командира, а с декабря 1947 года — командиром 45-й тяжелобомбардировочной авиадивизии ДА. С февраля 1951 года командовал 84-м бомбардировочным авиационным корпусом ДА.

С сентября 1952 года по октябрь 1953 года слушатель ВАК при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, затем был назначен командиром 15-й гвардейской тяжелобомбардировочной авиадивизии ДА.

В октябре 1955 года генерал-майор авиации Набоков уволен в запас. Умер Семен Константинович в 1973 году в г. Белая Церковь.

Награды 
 два ордена Ленина (07.04.1940, 20.04.1953)
 четыре ордена Красного Знамени (в том числе 29.12.1942, 24.06.1948)
 два ордена Суворова II степени (14.04.1945, 29.05.1945)
 орден Кутузова II степени (19.08.1944)
 два ордена Красной Звезды (03.11.1944)
медали в том числе:
 «За оборону Ленинграда»
 «За оборону Москвы»
 «За оборону Сталинграда»
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (06.10.1945)
 «За взятие Кёнигсберга» (12.11.1947)
 «За взятие Берлина»
Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен С. К. Набоков.
 За овладение штурмом областным центром Украины городом Днепропетровск и городом Днепродзержинск (Каменское) — важнейшими промышленными центрами юга нашей страны и крупными узлами обороны немцев в излучине реки Днепр. 25 октября 1943 года. № 36.
 За овладение городом и крепостью Гданьск (Данциг) — важнейшим портом и первоклассной военно-морской базой немцев на Балтийском море. 30 марта 1945 года. № 319.
 За овладение штурмом крепостью и главным городом Восточной Пруссии Кенигсберг — стратегически важным узлом обороны немцев на Балтийском море. 9 апреля 1945 года. № 333.
 За отличия в боях при овладении городами Франкфурт-на-Одере, Вандлитц, Ораниенбург, Биркенвердер, Геннигсдорф, Панков, Фридрихсфелъде, Карлсхорст, Кепеник и вступление в столицу Германии город Берлин. 23 апреля 1945 года. № 339.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Набоков Семен Константинович 
 Generals.dk

Выпускники Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Участники штурма Кёнигсберга
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Члены КПСС